Ева Бирнерова (; родилась 14 августа 1984 года в Духцове, Чехословакия) — чешская теннисистка; победительница трёх турниров WTA в паре; бывшая первая ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге; полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2002); полуфиналистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2001, Открытый чемпионат Австралии-2002); полуфиналистка парного турнира Orange Bowl (2001).

Общая информация 
Родителей чешки зовут Станислав (бывший профессиональный теннисист) и Яна (врач). У Бирнеровой есть младшая сестра Гана, также пробующая себя на ниве профессионального тенниса.

Первые шаги в теннисе Ева сделала в четыре года при содействии отца. Он же ныне помогает дочерям в тренировочном процессе.

Во время матча чешка предпочитает действовать по всему корту. Любимое покрытие — трава.

Ева держит у себя нескольких домашних животных — двух кошек и одного пса.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (8)

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (9)

Победы (3)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (19)

Победы (11)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1984 году
Родившиеся 14 августа
Теннисисты Чехии
Родившиеся в Духцове